Желе́зінський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр — село Железінка.

Населення — 6174 особи (2009; 7327 в 1999, 8520 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Железінська сільська рада (села Железінка, Захаровка, Комаровка, Моїсеєвка, П'ятирижськ).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Железінського району